|}

Die  Great Smoky Mountains Railroad (GSM)  ist eine Eisenbahngesellschaft, die 85 Kilometern der ehemaligen normalspurigen Strecke der Southern Railway betreibt. Ihr Sitz ist in Bryson City, im US-Bundesstaat North Carolina. Seit Dezember 1999 ist die Bahn im Besitz und wird betrieben von der  American Heritage Railways Inc., die auch die Durango and Silverton Narrow Gauge Railroad (D&SNGRR), in Colorado, besitzt und betreibt. Heute befährt sie die Strecke zwischen Dillsboro (North Carolina), Bryson City und Andrews (North Carolina) mit Touristikzügen.

Geschichte

Der Beginn 
Die Western North Carolina Railroad erreichte Asheville 1880. Wirtschaftliche Interessen verlangten eine Weiterführung der Strecke bis nach Murphy. Es gestaltete sich aber schwierig, die Strecke zu erbauen, denn auf der Westseite der Great Balsams Mountains war die Streckenführung steil, kurvig und mit tiefen Schluchten versehen. Dazu musste der 255 Meter lange Cowee Tunnel, westlich von Dillsboro, der durch brüchiges Gestein geführt werden. Schließlich wurde der Ingenieur Capt. J. W. Wilson mit dem Bau der Bahn beauftragt.

Die Strecke wurde danach von Sträflingen erbaut. Bei einem der schlimmsten Unfälle während des Bahnbaus ertranken 19 Arbeiter im Tuckasegee River, als ihr Floß kenterte. Die Verstorbenen wurden in namenlosen Gräbern auf einem kleinen Hügel in der Nähe des Tunnels begraben. Die Strecke konnte 1883 bis nach Dillsboro fertiggestellt werden, 1890 erreichte sie Andrews und 1891 Murphy. Dort wurde eine Verbindung mit der Marietta & North Georgia Railroad (M&NG) hergestellt.

Der Personenverkehr entwickelte sich zur Wende des 20. Jahrhunderts so gut, dass täglich sechs Personenzüge zwischen Asheville und Lake Junaluska und vier zwischen Asheville und Murphy verkehrten. In den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts ereigneten sich eine Reihe von Unfällen, bei denen Wagen am Balsam Mountain und im Cowee Tunnel entgleisten. Manche Wagen landeten dabei im Fluss. Danach wurden Verbesserungen an der Strecke vorgenommen und die Unfälle gingen zurück.

Die Strecke nach Murphy erlebte ihre stärkste Nutzung während der Zeit des Zweiten Weltkrieges, in den frühen 1940er Jahren, als der Fontana-Damm gebaut wurde. Tausende von Wagenladungen Zement, Ausrüstung und Materialien erreichten, auf der Stichstrecke von Bushnell nach Fontana, die Baustelle. Gewaltige Lieferungen von Kupfererz aus Minen am westlichen Ende von North Carolina und Copperhill (Tennessee), erhöhten die Tonnage weiter.

Mit der zunehmenden Popularität des Automobils ging der Personenverkehr auf der Murphy Linie zurück und wurde am 16. Juli 1948 eingestellt. Als der Güterverkehr um 1985 auch nachließ, legte die Norfolk Southern den Abschnitt von Andrews nach Murphy komplett still. Daraufhin kaufte der Staat North Carolina die Gleise von Dillsboro nach Murphy, um sie vor dem Abbau zu sichern.

Bis 1988 hatten sich mehrere Organisationen zusammengeschlossen, um die Great Smoky Mountains Railway (GSMR) zu gründen, die danach begann, Sonderfahrten durchzuführen. Fahrzeuge für die GSMR wurde bei verschiedenen Gesellschaften im ganzen Land gekauft. Die Ausflugszüge auf der landschaftlich schöne Strecke von Dillsboro nach Nantahala waren sofort erfolgreich, so dass jährlich mehr als 200.000 Fahrgäste zu verzeichnen waren. Die American Heritage Railways kaufte die GSMR im Dezember 1999. Die Great Smoky Mountains Railway ist heute als neu organisierte Great Smoky Mountains Railroad in Betrieb.

Fahrzeuge aktuell

Siehe auch 
 Liste von Museumsbahnen
 Liste von Eisenbahngesellschaften in den Vereinigten Staaten

Weblinks 

 Website der Great Smoky Mountains Railroad

Einzelnachweise 

Bahngesellschaft (North Carolina)
Organisation (Swain County)
Wirtschaft (Swain County)
Bryson City
Eisenbahnmuseum in Amerika
Vereinigte Staaten
Verkehrsmuseum in North Carolina
Museum in Nordamerika